L'Informazione – quotidiano nazionale italiano (1994-1995)
L'Informazione – quotidiano locale italiano (2005-2012) poi rinominato Informazione
l'Informazione – settimanale italiano a diffusione locale

L'Informazione di San Marino, quotidiano sammarinese